Ryley steht für:

 Ryley, Ward & Bradford, ehemaliger britischer Automobilhersteller aus Coventry (1899–1902)
 J. A. Ryley, ehemaliger britischer Automobilhersteller aus Birmingham (1913)

 Ryley (Alberta), Dorf  in Zentral-Alberta, Kanada

Siehe auch:
 Ryle (Begriffsklärung)